Juan Gómez González, futebolista e treinador espanhol;
Juan Gómez de Mora, arquiteto espanhol;
Juan Gómez (futebolista mexicano), ex-futebolista mexicano;
Juan Luis Gómez López, futebolista espanhol;
Juan Vicente Gómez, político venezuelano.

Ver também

Desambiguações de antropônimos